Dammfeldstraße ist der Name von

 Dammfeldstraße (Region Hannover)
 Dammfeldstraße (Forchheim)
 Dammfeldstraße (Elsenfeld)